HYAL4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 481 амінокислот, а молекулярна маса — 54 249.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Глікозидази